EDDP steht für:

 Bahnhof Dortmund-Dorstfeld (DS100-Code)
 Flughafen Leipzig/Halle (ICAO-Code)
 2-Ethylidin-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidin, ein Metabolit von Methadon, siehe Methadon #Pharmakologie

Abkürzung